Televisión Nacional de Chile, een Chileens televisienetwerk
 TVNorge, een Noors televisienetwerk
 TVN (Panama), een Panamese televisienetwerk
 TVN (Polen), een Pools televisienetwerk
 TVN (Zuid-Koreaanse televisiezender), een Zuid-Koreaans kabeltelevisienetwerk